Stampf bezeichnet:

 im bairisch-fränkischen Sprachraum Kartoffelpüree

 Stampf (Gemeinde Edelschrott), Rotte in der Marktgemeinde Edelschrott, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Stampf (Gemeinde Obervellach), Ortschaft der Gemeinde Obervellach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Stampf (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ort in Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Stampf (Gemeinde Sarleinsbach), Ort in Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Stampf (Gemeinde Straß), Häusergruppe in Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Stampf ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Stampf (1899–1981), österreichischer Politiker
 Günter Stampf (1968–2012), österreichischer Fernseh- und Filmproduzent
 Olaf Stampf (* 1966), Leitender Redakteur beim SPIEGEL-Verlag
 Susanne Stampf-Sedlitzky (* 1963), österreichische Journalistin, Autorin, Regisseurin und TV-Produzentin

Siehe auch
 Stampfen